Contea di Dodge o Dodge County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Dodge (Georgia)
 Contea di Dodge (Minnesota)
 Contea di Dodge (Nebraska)
 Contea di Dodge (Wisconsin)